Трубецький — селище, Половинський округ, Курганська область, Росія

 Трубецький — поширене російське прізвище
 Трубецький — представник роду Трубецькі